Еле́нинское — топоним.

 Еленинка (Еленинское) — село, центр Еленинского сельского поселения в Карталинском районе Челябинской области.
 Еленинское — прошлое (на карте 1902 года) название села Еленовское в Красногвардейском районе Адыгеи.

См. также 
 Елена (значения)
 Еленин
 Еленино
 Еленинский